Les Chavonnes steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Cusy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thoiry im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Le Noyer im Département Savoie, Frankreich